Casiguran, municipalità della Provincia di Aurora
Casiguran, municipalità della Provincia di Sorsogon